Groenebrug (Haarlem), een brug in de gemeente Haarlem nabij Spaarndam
Groene Brug (Konigsbergen), een voormalige brug in Koningsbergen (het huidige Kaliningrad), een van de Zeven bruggen van Koningsbergen
Groene Brug (Leiden), een brug in Leiden over het Rapenburg
 Groene Brug (Pijnacker), een brug in Pijnacker
Groene Brug (Sint-Petersburg), een brug in Sint-Petersburg
Groene Brug (Vilnius), een brug in Vilnius